Thermoascus är ett släkte av svampar. Thermoascus ingår i familjen Thermoascaceae, ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thermoascus